

Géographie 

 Hemphill est une ville du Texas.
 Le comté de Hemphill au Texas.
 La rivière Hemphill (en ) est un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Brooke Hemphill, femme de lettres australienne.
 Doug Hemphill (né en 1955), ingénieur du son américain.
 Jessie Mae Hemphill (1923-2006), chanteuse et guitariste américaine.
 Sid Hemphill (1876 - 1963), multi-instrumentiste américain.